Pederson est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme 
Barry Pederson (né en 1961), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1975), joueur de hockey sur glace canadien
 (1928-2019), homme politique américain du Nebraska
 (1925-2004), professeur et ingénieur américain
Doug Pederson (né en 1968), joueur américain de football américain
 (né en 1955), évêque luthérien américain
 (1837-1909), homme politique américain du Wisconsin

Joc Pederson (né en 1992), joueur de baseball américain
Lane Pederson (né en 1997), joueur de hockey sur glace canadien
 (née en 1940), femme politique canadienne des Territoires du Nord-Ouest
Mark Pederson (né en 1968), joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien
 (1921-2001), homme politique canadien de la Saskatchewan
Poul Brahe Pederson (1910-1978), allemand, administrateur de Disney en Scandinavie
Red Pederson (1921-2001), homme politique canadien des Territoires du Nord-Ouest
 (né en 1978), acteur et comédien canadien
 (née en 1951), femme politique et éditrice américaine
Steve Pederson, ingénieur de son américain
 (né en 1960), joueur de baseball américain
 (né en 1970), joueur de hockey sur glace américain
 (1920-1998), compositeur et tromboniste américain
 (1919-2017), avocat et juge américain du Dakota du Nord

Voir aussi
Tord Pedersson Bonde (mort en 1470), archevêque catholique d'Uppsala en Suède

Homonymie de patronyme